Katherine Neville, baronesa Hastings (1442 – entre enero y el 25 de marzo de 1504), fue una noble, miembro trascendental de la familia Neville. Fue una de las seis hijas de los V condes de Salisbury y hermana de Richard Neville, XVI conde de Warwick iure uxoris, conocido como el Hacedor de Reyes.

Se casó dos veces. De su primer esoso William Bonville, VI barón Harington, tuvo una hija: Cecily Bonville. Tras las muertes del esposo y el suegro de Katherine en la Batalla de Wakefield, y la muerte del abuelo de su marido, William Bonville, en la Segunda batalla de St Albans, Cecily se convirtió en la heredera más ricas de Inglaterra. Su segundo esposo fue William Hastings. quién fue decapitado por Ricardo III en 1483. Tras enviudar, Katherine fue puesta bajo la protección de esta mismo rey.

Familia 

Lady Katherine Neville nació en 1442, siendo una de los diez hijos, la quinta mujer, de Richard y Alice Montagu, V condes de Salisbury. Su madre era la única hija y heredera de Thomas Montagu, IV conde de Salisbury, y su primera esposa, Eleanor Holland. Lady Alice era la hermana de Richard Neville, XVI Conde de Warwick iure uxoris, el par más rico e influyente de su generación, y uno de los protagonistas principales en las Guerras de las Rosas. Su tía, Cecilia Neville, duquesa de York, fue madre de los reyes Eduarda IV y Ricardo III, y por tanto otra figura clave en las guerras civiles dinásticas que dominaron la última mitad del siglo XV en Inglaterra. Su sobrina, Ana Neville (hija menor de Warwick) llegaría a ser reina como consorte de Ricardo III. Su hermana Alice, baronesa FitzHugh, y la hija de esta, Elizabeth, fueron las principales damas de la reina Ana. Sus abuelos paternos eran Ralph Neville, I conde de Westmorland, y Joan Beaufort, hija de Juan de Gante con Catalina de Roët, haciendo de Katherine una descendiente directa de Eduardo III.

Matrimonios e hijos 
Señora Katherine casó con su primer marido, William Bonville, VI Barón Harington de Aldingham en 1458. Los Bonville, igual que su familia, eran partidarios de la Casa de York. El matrimonio tuvo una hija:

 Cecily Bonville, II baronesa Bonville y VIII baronesa Harington de Aldingham suo iure (c. 30 de junio de 1460 – 12 de mayo de 1529). El 18 de julio de 1474, se casó con Thomas Grey, I marqués de Dorset, con quién tuvo catorce hijos.

El marido y el suegro de Katherine fueron ejecutados tras la batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460, por las fuerzas victoriosas de Margarita de Anjou, reina de los Lancaster. quién encabezó el Lancastrian facción pese a no estar presente. Menos de dos meses más tarde, el 18 de febrero de 1461, el abuelo de William, William Bonville, I barón Bonville, sufrió un destino similar tras perder la Segunda batalla de St Albans. En esta ocasión la reina estuvo presente, y ordenó personalmente la ejecución. La hija de Katherine, con tan solo seis meses de vida,heredó las baronías y estados de Bonville y Harington, haciendo de ella la heredera más rica de Inglaterra.

Katherine quedó viuda con dieciocho años, pero no tardó en volver a casarse. Poco antes del 6 de febrero de 1462, Warwick arregló el matrimonio de su hermana con su amigo William Hastings, I barón de Hastings y Lord Chambelán de Eduardo IV. Hastings había tenido un papel decisivo en la proclamación de Eduardo, el 4 de marzo de 1461.

Además de su dote, Katherine trajo al matrimonio la guardia de su hija Cecily. William Hastings y Katherine tuvieron seis hijos:

 Richard Hastings (1464 – 1465)
 William Hastings (1466 – 1466)
 Sir Edward Hastings, II barón Hastings (26 de noviembre de 1466 – 8 de noviembre de 1506), casado con Mary Hungerford, baronesa Botreaux. Tuvo descendencia.
 Richard Hastings (nacido en 1468)
 William Hastings (1470 – después de que 1540), casado con Jane Sheffield
 Anne Hastings (c. 1471 – 1520), casado antes del 27 de junio de 1481 con George Talbot, IV conde de Shrewsbury, con quien tuvo once hijos.

Ejecución de William Hastings 
Eduardo murió el 9 de abril de 1483. Su hijo, Eduardo V, era menor de edad, por lo que fue puesto bajo la guardia de su tío, Ricardo, duque de Clarence, quien ostentó el título de Lord Protector de Inglaterra. y el reino estuvo colocado bajo el guardianship de su hermano más joven Richard, Duque de Gloucester quién estuvo hecho Señor Protector de Inglaterra. Sea Katherine marido William Hastings quién aconsejó Richard para tomar el Rey joven Edward V a custodia protectora inmediatamente siguiendo la muerte de Edward IV.

En este tiempo, el marido de Katherine se hizo amante de Jane Shore, antigua amante de Eduardo IV y Thomas Grey, marqueés de Dorsert. Este último estaba casado con la hija de Katherine, Cecily, en 1474. Hastings fue convencido por su amante para que conspirase con los Woodville contra el Lord Protector, todo con el fin de no perder su influencia. EL rey descubrió la traición y ordenó la ejecución inmediata de Hastings el 13 de junio de 1483, en la Torre de Londres. Varias semanas después, Ricardo tomó a su prima bajo su protección, asegurándose que ni ella ni sus derechos corrieran peligro.
Poco después de la muerte de Hastings, el 22 de junio, Richard se proclamó rey. Fue coronado el 6 de julio.

A pesar de la promesa del nuevo rey, su amigo, Francis Lovell, reclamó varias propiedades del difunto esposo de Katherine. El rey no detuvo a su amigo, obligando a Katherine a pagar 200 marcos y concederle tierras con tal de conservar sus propiedades. Ricardo murió en la batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485. El hijo de Katherine, Edward, apoyó a Enrique Tudor y luchó contra Lovell en la batalla de Stoke en junio de 1487. Esta batalla supuso la derrota de los York y la huida de Lovell.

Muerte 
Katherine no volvió a casarse. Murió a principios de 1504, habiendo dejado testamento el 22 de noviembre de 1503. En él planeaba su entierro en la iglesia parroquial de Ashby de la Zouche, Leicestershire, y nombraba a su hija Cecily ejecutora. Su última voluntad fue ejecutada el 25 de marzo de 1504, indicando que ya había muerto para esa fecha.

Ancestros

Referencias

Lectura relacionada 

 Thomas B. Costain (1962). Richard The Third. Nueva York: Biblioteca Popular; originalmente publicado por Doubleday and Company, Inc.
 Paul Murray Kendall (1955). Richard The Third. Londres: George Allen & Unwin, Ltd.  ISBN 0-04-942048-8
 David Baldwin. The Kingmaker's Sisters: Six Powerful Women in the Wars of the Roses

Enlaces externos 

 

Ingleses del siglo XVI
Inglesas del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Familia Neville
Fallecidos en el siglo XVI
Nacidos en 1442
Familia Hastings